La ville de Pori, en Finlande, est subdivisé en 92 quartiers.

Liste des quartiers

Voir aussi

Références

Liens externes 

 Carte de Pori et de ses quartiers  

 

 
Liste en rapport avec la Finlande